Брянські ліси — великий лісовий масив на кордоні України і Росії. Брянські ліси здебільшого знаходяться на території Брянської області, а також на південному заході Калузької області Росії, півночі Сумської та Чернігівської областей України. В давнину ліси займали набагато більшу площу. В Брянській області Росії діє природній заповідник "Брянський ліс". 

Ще з перших століть нашої ери брянські ліси стали природною межею між слов'янськими племенами що населяли територію сучасної України та фіно-угорськими племенами що населяли захід сучасної Росії. Державотворчі процеси на території слов'ян на багато випереджали, аналогічні процеси на територіях фіно-угрів. Вже в 4-7 століттях слов'яни сформували потужний Антський союз племен . Багато з дослідників називають Антський союз  державою. 

Подальші події призвели до формування на території слов'ян в 9 столітті Київської Русі. В 10 столітті стрімкий економіко-політичний ріст Київської Русі призвів до появи умов що сприяли пошуку нових вільних земель, біля Київської Русі, пошук на півдні були обмеженими через панування в південних степах кочовиків спочатку печенігів, а потім половців . Тож заявився інтерес до північних земель що знаходилися за брянськими лісами, на яких не було помітних загроз і іншого державного утворення. Фіно-угорські племена заліських земель жили ще фактично первіснообщинним ладом до того ж не були войовничими, та були дуже розділенні по племенах, народностях, мовах і жодним чином не становили взаємопов'язаного соціального масиву. 

Переселенці з Київської Русі в Залісся почали засновувати міста, які швидко перетворилися на князівства, що в наступні століття все більше і більше протиставляли себе Київській Русі. З самого початку відносини Залісся з Руссю не склалися, першим центром Залісся стало місто Суздаль. Саме назва цього міста деякий час була синонімом Залісся, як пише літописець в "Київському літописі": «Наш північний сусід Суздальщина є значно небезпечніший ворог, ніж половці».

Піковою точкою цього процесу  став похід Андрія Боголюбського через брянські ліси, що закінчився розоренням Києва 1169 року. Розорення Києва було настільки нищівним, що підірвало політико-економічний вплив Києва. Як зазначає літописець: "Суздальці так зруйнували 1169 року Київ, що татари не мали вже що руйнувати 1240 року" 
.

Перша дорога через брянські ліси була збудована Володимиром Мономахом в 12 столітті. В майбутньому землі Залісся стали територіальним і етнічним ядром Московії.

Див. також 
 Чорний ліс

Посилання 

Велике князівство Володимирське
Середньовічна Україна
Середньовічна Росія
Московія